Farcașa se poate referi la:

 Farcașa, Bacău
 Farcașa, Neamț
 Biserica de lemn din Farcașa, județul Neamț
 Fărcașa, Maramureș

Altele 
 Farcaș, voievod din sudul Olteniei, pe râul Lotru (secolul XIII)
 Fărcaș
 Fărcaș, Dolj
 Farkas

Toponime românești